Вандом () — топоним и титул французского происхождения.

Топоним 
 Вандом — город во Франции, супрефектура в департаменте Луар и Шер.
 Вандом (графство)  (также Вандомуа) — историческое графство, затем герцогство во Франции с центром в городе Вандом.
 Вандом (округ) — округ во Франции.
 Вандомская площадь  (площадь Вандом) — площадь в центре Парижа.
 Вандомская колонна — достопримечательность Парижа, находится на площади Вандом.

Титул  

Из всех владетелей графства, затем герцогства Вандомского, титул которых пишется, как  герцог де Вандом (в старых русских публикациях: герцог Вандомский) наиболее известен последний род, ветвь правившей во Франции династии Бурбонов, происходившая от внебрачного сына короля Генриха IV, Сезара де Вандома. Этот род играл одну из ключевых ролей в истории Франции XVII столетия, и в этом качестве многократно упоминается в произведениях массовой культуры, в том числе, в романах Александра Дюма. Главы этого рода носили титул герцогов Вандомских с 1598 по 1712 год.

Известные представители рода:

 Сезар де Вандом (1594—1665) — внебрачный сын короля Франции Генриха IV, адмирал Франции. 
 Александр де Вандом (шевалье де Вандом; 1598—1629) — младший брат предыдущего, погиб в тюрьме, куда был заключён за участие в заговоре против кардинала Ришельё.
 Елизавета Вандомская (1614—1664) — дочь Сезара де Вандома, знаменитая светская дама.
 Людовик де Вандом (1612—1669) — сын Сезара де Вандома, французский государственный деятель, кардинал.
 Франсуа де Вандом, герцог де Бофор (1616—1669) — французский полководец и адмирал, активный участник Фронды, персонаж романа Александра Дюма «Двадцать лет спустя».
 Луи Жозеф де Вандом (1654—1712) — старший сын Людовика Вандома, выдающийся французский военачальник.
 Филипп де Вандом (1665—1727) — младший сын Людовика Вандома, французский военачальник.

До этого, в период с 1372 по 1589 Вандомское герцогство принадлежало непосредственно дому Бурбонов. Последним герцогом Вандомским этой линии (с 1562 года) был Генрих Наваррский, имевший также ряд других титулов и владений, который в 1589 году взошёл на престол в качестве французского короля.  В том же году он присоединил свое родовое герцогство к королевским владениям, но уже менее десяти лет спустя передал его в апанаж внебрачному сыну Сезару (см. выше).

См. также 
 Вандам
 Ван Дамме
 Вандома